Pobre Diablo puede referirse a:

 Pobre Diablo (1946-1952), publicación satírica chilena;
 Pobre Diablo, localidad de la Argentina.